Grenada, estat insular de l'Amèrica Central denominat incorrectament Granada
 Grenada (Califòrnia), població dels Estats Units d'Amèrica a l'Estat de Califòrnia.
 Grenada (Mississipí), població dels Estats Units a l'Estat de Mississipí.
 Grenada County (Mississipí), Comtat dels Estats Units a l'Estat de Mississipí.